Hubertusstraße steht für:
 Hubertusstraße (Bad Orb), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Orb
 Hubertusstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Hubertusstraße (Königswinter), siehe Liste der Baudenkmäler in Königswinter
 Hubertusstraße (Schwanheim (Pfalz)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schwanheim (Pfalz)
 Hubertusstraße (Thale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Thale
 Hubertusstraße (Vettweiß), siehe Liste der Baudenkmäler in Vettweiß

Siehe auch:
 Hubertstraße